Il Campionato sudamericano di calcio a 5 femminile Under-20 2018 (ufficialmente Campeonato Sudamericano de Futsal Femenino Sub-20 2018) è la 2ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 21 ottobre 2018 per finire il 28 dello stesso mese.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Campione
Campione del Sud America 2018

BRASILE(2º titolo)

Collegamenti esterni

2018
Calcio a 5 nel 2018